Lysva může být:

 Lysva (město) – město Permském kraji Ruské federace
 Lysva (přítok Kamy) – řeka v Rusku, přítok Kamy
 Lysva (přítok Obvy) – řeka v Rusku, přítok Obvy
 Lysva (přítok Čusovaji) – řeka v Rusku, přítok Čusovaji